Seewaldsee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Seewaldsee (sjö i Österrike, Salzburg), 
 Seewaldsee (sjö i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar